

Wydarzenia 

 Bitwa pod Cillium w Tunezji. Maurowie pobili Bizantyńczyków.

Zmarli 
 Dionizjusz Mały, mnich i pisarz chrześcijański (ur. 470/475).
 Wihtgar, anglosaski władca wyspy Wight.

544